Algonquinos — povo nativo do nordeste da América do Norte
 Algonquin (Illinois)
 Algonquin (Maryland)

Desambiguações de topônimos